Sander Arends e David Pel erano i detentori del titolo ma entrambi hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Rafael Matos e David Vega Hernández hanno battuto Simone Bolelli e Fabio Fognini con il punteggio di 6-4, 3-6, [13-11].

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (finale)

  Andrej Golubev /  Máximo González (primo turno) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (campioni)

Wildcard 

  Filip Bergevi /  Łukasz Kubot (primo turno)

  Leo Borg /  Elias Ymer (primo turno)

Ranking protetto 

  Fabrice Martin /  Franko Škugor (quarti di finale)

Alternate 

  Francisco Cerúndolo /  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)

  Marc-Andrea Hüsler /  Pavel Kotov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nordea Open 2022